Jämställdhetsnämnden kan syfta på
Jämställdhetsnämnden (Sverige), en tidigare svensk myndighet;
Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, en finländsk myndighet.